Osoby:
 Rainer Söhl – niemiecki projektant

Zobacz też:
 Söll